Фина́рфин () — персонаж книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион»; младший сын Фи́нвэ и Индис. У Финарфина был старший брат по отцу — Феанор, старшие сестры — Финдис и Фаниэль, старший брат Финголфин и младшая сестра Иримэ.

С самого своего создания Толкином до поздних версий Легендариума был сыном Финвэ, не поддержавшим мятеж Феанора и не ушедшим в изгнание.

Имя 
Имя «Финарфин» — это перевод на синдарин квэнийского имени «Финвэ Арафинвэ» (Finwё Arafinwё), единственное квэнийское имя эльфа из нолдор, не ушедшего в изгнание, которое было синдаризировано. Этот перевод сделал Финрод после гибели Финголфина, приставив к имени отца имя деда Финвэ.

Отцовское имя Финарфина — «Арафинвэ» («благородный <сын> Финвэ»). На синдарине имя «Арафинвэ» звучит как «Арфин».

Материнское имя Финарфина — «Инголдо» (Ingoldo), что означает Нолдо, но в более полной и благородной форме, что можно трактовать как: «Один из выдающихся представителей народа нолдор» (этим именем Эарвен назвала своего старшего сына). Это имя не было синдаризовано, но на синдарине оно должно звучать как «Анголод» (Angolod).

Дом Феанора

Жизнеописание 
Финарфин родился в Тирионе (Эльдамар), в 1230 Году Валар. Походя на мать духом и телом, он унаследовал от неё золотые волосы ваниар, их благородный и великодушный нрав, а также любовь и почтение к Валар. Золотым цветом волос отличались и потомки Финарфина. 

Во время Затмения Валинора Финарфин, насколько это было возможно, оставался в стороне от раздора братьев и их разрыва с Валар; часто искал он покоя среди тэлери, чей язык изучал. Финарфин не был призван Финвэ в Тирион на совет в связи с распрями меж нолдор, и он не был свидетелем того, как Феанор обнажил свой меч против Финголфина; после этого конфликта Финголфин отправился именно к Финарфину. Когда Феанор принёс свою ужасную клятву, именно Финарфин воззвал к разуму собравшихся, предлагая им сначала всё обдумать. Финарфин никогда не конфликтовал с Феанором, но и не поддерживал его. 

Финарфин взял в жёны Эарвен, дочь короля тэлери Ольвэ, и его дети, таким образом, приходились родичами Эльвэ (Элу Тинголу), королю синдар Дориата в Белерианде, так как он был старшим братом Ольвэ; родство это повлияло на их решение уйти в Исход и позднее, в Белерианде, сыграло большую роль.

Когда Эарендил прибыл в Аман просить помощи у Валар в борьбе с Морготом, те послали в Средиземье армию Валинора, и Финарфин вёл за собой войско нолдор из Тириона в Войне Гнева, являвшееся частью этой армии. После победы над Морготом в Войне Гнева и его изгнания за пределы Арды Финарфин вернулся в Аман и никогда больше его не покидал.

Генеалогия 
У Финарфина было четверо сыновей:
 Фи́нрод Фе́лагунд
 Ородрет
 Ангрод
 Аэгнор
и одна дочь:
 Гала́дриэль

Родовой знак 
Родовым знаком Финарфина и его дома были две переплетённые змеи с зелёными глазами и золотая корона из цветов: одна из змей защищает корону, другая пожирает.

Участие Финарфина в Исходе Нолдор 
Когда Феанор призвал нолдор в Исход и дал клятву, которой воспротивился Финголфин, из-за чего чуть не началась схватка меж нолдор, Финарфин успокоил собравшихся, призвал их образумиться и хорошо всё обдумать, в этом его поддержал сын — Ородрет. Но к их мнению не прислушались, и в итоге почти все нолдор отправились в Исход. Финарфин также присоединился, хотя и не желал того, движимый долгом перед детьми и народом, которые страстно желали уйти.

Финарфин не участвовал в Резне в Альквалондэ, поскольку он и его народ шли в самом арьергарде войска Финголфина, и они прибыли в Альквалондэ, когда битва уже закончилась.

После того, как было произнесено Пророчество Мандоса, Финарфин и часть нолдор презрели поход в Средиземье и, исполненные печали, вернулись в Валинор. Они получили прощение Валар, и Финарфин поставлен был править нолдор, что остались в Благословенном Краю. Но все дети Финарфина отправились в Исход Нолдор, не желая покидать детей Финголфина..

Участие в Войне Гнева 
Когда Эарендил прибыл в Аман, прося о помощи за людей и эльфов, Валар смилостивились и послали войска Валинора в Средиземье. Финарфин возглавлял войско нолдор Амана, что никогда не покидали его. После победы над Морготом Финарфин вернулся в Валинор и более его не покидал.

Примечания

Литература 
 

Персонажи книги «Сильмариллион»
Эльфы Средиземья
Вымышленные короли
Персонажи романа «Властелин колец»